Ladybird o Lady Bird possono riferirsi a:

Cinema
Ladybird Ladybird – film del 1994 diretto da Ken Loach
Lady Bird – film del 2017 diretto da Greta Gerwig

Geografia
Lady Bird Lake – lago artificiale statunitense

Musica
Lady Bird – composizione jazz del 1939 di Tadd Dameron
Lady Bird – album del 1978 di Archie Shepp
Ladybird – album di Dexter Gordon

Persone
Lady Bird Johnson – ex first lady statunitense